Chennevières kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chennevières-sur-Marne, kommun, Département du Val-de-Marne, 
 Chennevières-lès-Louvres, kommun, Département du Val-d’Oise,